

Сьюард — місто, штат Аляска
 Сьюард — місто, штат Канзас
 Сьюард — місто, штат Небраска
 Сьюард — місто, штат Нью-Йорк
 Сьюард — місто, штат Пенсільванія